Церква Преображення Господнього — парафія і храм Підгаєцького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Галич Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
На Галицькому передмісті Підгайців збереглася церква Преображення Господнього, у народі — Спаса. У 1753 році громада звела на місці попередньої нову дерев'яну будівлю, яка, ймовірно, згоріла, бо у 1772 році, як свідчить напис на одвірку південних дверей в бабинець, зведено нинішній храм.

Сьогодні церква складається з квадратної в плані нави і менших прямокутних бабинця і вівтаря. Вінчає наву наметова баня на світловому восьмерику, завершена сліпим ліхтарем з маківкою.

З 1961 року до 1988 року богослужіння припинили. За той період знищили престол, іконостас.

Завдяки зусиллям релігійної громади с. Галич та настоятеля о. Петра Федіва у 1988 році церкву Преображення Господнього відкрили й відновили богослужіння.

За роки незалежності України коштами громади зроблено капітальний ремонт храму ззовні та всередині, а також церковної дзвіниці. Облаштовано територію, збудовано каплицю Матері Божої, встановлено нову огорожу.

Парохи 
 о. Степан Рудинський (1752—1800),
 о. Петро Федів (з 1988).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Галич (Тернопільський район)
Церкви Преображення Господнього
Культові споруди, побудовані 1772
засновані в Україні 1772